Робе́рто Ассаджио́ли или Ассаджоли (; , Венеция — , Каполона, Ареццо) — итальянский психолог, психиатр, гуманист. Основатель психосинтеза — теоретико-методологической концепции психотерапии и саморазвития человека.

Биография 
Роберто Ассаджиоли родился 27 февраля 1888 года в Венеции, Италия. Был родом из среднего класса, из семьи с еврейскими корнями. При рождении ему было дано имя Роберто Марко Греко. Его отец Леоне Греко умер, когда ему было всего два года, и впоследствии его мать Элена Каула вышла замуж за Алессандро Эмануэле Ассаджоли.

К 18 годам Р. Ассаджиоли владел восемью языками: итальянским, английский, французским, русским, греческим, латинским, немецким и санскритом. В этом же возрасте он начал путешествовать, в основном в Россию. В 1910 году он окончил Флорентийский университет, получив степень доктора по неврологии и психиатрии. В том же году на Международном конгрессе по философии в Болонье Ассаджиоли представил свой взгляд на бессознательное, указывая на ограниченность психоанализа, и приступил к разработке собственного метода психотерапии и саморазвития под названием психосинтез.

В 1922 году женился на Нелле Чапетти (Nella Ciapetti). У них родился сын Иларио (Ilario).

В 1926 году Ассаджиоли организовал во Флоренции Институт психосинтеза. В 1927 году на английском языке вышла его работа: «Новый метод лечения: психосинтез».

В 1938 году Асаджоли был арестован фашистским правительством Бенито Муссолини за свою национальную принадлежность и гуманистические произведения.

После окончания Второй мировой войны возобновил свою работу Институт психосинтеза, были основаны центры психосинтеза в США и Франции, Ассаджиоли продолжил читать лекции в Италии, Швейцарии, Англии и Америке. В настоящее время в мире насчитывается более пятидесяти институтов и центров психосинтеза.

Психосинтез 

Психосинтез — метод психотерапии, саморазвития и интегрального обучения, основанный на теории, разработанной Роберто Ассаджиоли. Концепция Ассаджиоли может быть представлена в виде модели, в которую входят: нижнее бессознательное, среднее бессознательное, высшее бессознательное, поле сознания, сознательное «я», Высшее «Я», коллективное бессознательное. Цель психосинтеза — достижение гармоничной внутренней интеграции, органического единства, для чего Ассаджиоли предложил следующий подход: глубокое познание своей личности, контроль над её составными частями, постижение своего «Высшего Я» и психосинтез, то есть формирование или перестройка личности вокруг нового центра.

Духовная сфера 
Ассаджоли интересовался исследованиями в области сознания и трансперсональной психологии, изучал теософию и восточную философию, был сподвижником Алисы Бейли, писательницы-эзотерика, автора книг о т. н. «Вневременной Мудрости» (Ageless Wisdom).

Избранная библиография 
 Psychosynthesis. A Manual of Principles and Techniques, Hobbs, Dormann & Company, New York 1965.
 Psicosintesi. Per l’armonia della vita, Mediterranee, Roma 1966.
 The Act of Will, Viking Press, New York 1973.
 Psychosynthesis: A Collection of Basic Writings, ISBN 0-9678570-0-7.
 На русском языке
 Духовное развитие и нервные расстройства // Журнал «Урания», М., 1991, No 2.
 Психосинтез. Часть первая: Принципы
 Символы надличностных переживаний

Примечания

Литература

Список произведений

Библиография 
 
 Редьяр Д. Роберто Ассаджиоли и психосинтез // Журнал «Урания», М., 1991, No 2.

Ссылки 
 Psychosynthesis — коллекция журнальных статей Р.Ассаджиоли и информации о нём и его работе
 Видеоинтервью с Р.Ассаджиоли из фильма 1973 года Healing the Whole Person
 Psychology Today: The Golden Mean of Roberto Assagioli — интервью с Р.Ассаджиоли // Psychology today, декабрь 1974
 The Will Project — проект, предложенный Р.Ассаджиоли для исследования всех аспектов и проявлений Воли

Психиатры Италии
Психологи Италии
Выпускники Флорентийского университета